Hoffmann-La Roche, empresa farmacèutica amb seu principal a la ciutat de Basilea (Suïssa)
 Toponímia:
 Roche (Isèra), municipi francès al departament de la Isèra 
 Roche (Loira), municipi francès al departament del Loira 
 Roche-Charles-la-Mayrand, municipi francès al departament del Puèi Domat 
 Roche-d'Agoux, municipi francès al departament del Puèi Domat 
 Roche-lez-Beaupré, municipi francès al departament del Doubs 
 Roche-lès-Clerval, municipi francès al departament del Doubs 
 Roche-et-Raucourt, municipi francès al departament de l'Alt Saona 
 Roche-en-Régnier, municipi francès al departament de l'Alt Loira 
 Roche-la-Molière, municipi francès al departament del Loira 
 Roche-le-Peyroux, municipi francès al departament de Corresa (regió del Llemosí)
 Roche-Saint-Secret-Béconne, municipi francès al departament de la Droma 
 Roche-sur-Linotte-et-Sorans-les-Cordiers, municipi francès al departament de l'Alt Saona 
 La Roche-Bernard, municipi francès al departament de Morbihan (regió de Bretanya)
 La Roche-Blanche (Loira Atlàntic), municipi francès al departament de Loira Atlàntic (regió de país del Loira)
 La Roche-Blanche (Puèi Domat), municipi francès al departament del Puèi Domat 
 La Roche-Canillac, municipi francès al departament de Corresa (regió del Llemosí)
 La Roche-Chalais, municipi francès al departament de la Dordonya (regió d'Aquitània)
 La Roche-Clermault, municipi francès al departament de l'Indre i Loira 
 La Roche-Derrien, municipi francès al departament de Costes del Nord (regió de Bretanya)
 La Roche-de-Glun, municipi francès al departament de la Droma 
 La Roche-de-Rame, municipi francès al departament dels Alts Alps (regió de Provença – Alps – Costa Blava)
 La Roche-des-Arnauds, municipi francès al departament dels Alts Alps (regió de Provença – Alps – Costa Blava)
 La Roche-en-Ardenne, municipi belga de la província de Luxemburg a la regió valona 
 La Roche-en-Brenil, municipi francès al departament de la Costa d'Or 
 La Roche-Guyon, municipi francès al departament de Val-d'Oise 
 La Roche-l'Abeille, municipi francès al departament de l'Alta Viena (regió del Llemosí)
 La Roche-Mabile, municipi francès al departament de l'Orne 
 La Roche-Maurice municipi francès al departament de Finisterre (regió de Bretanya)
 La Roche-Morey, municipi francès al departament de l'Alt Saona 
 La Roche-Noire, municipi francès al departament del Puèi Domat 
 La Roche-Posay, municipi francès al departament de la Viena 
 La Roche-Rigault, municipi francès al departament de la Viena 
 La Roche-sur-Foron, municipi francès al departament de l'Alta Savoia 
 La Roche-sur-Grane, municipi francès al departament de la Droma 
 La Roche-sur-le-Buis, municipi francès al departament de la Droma 
 La Roche-sur-Yon, municipi francès al departament de Vendée i a la regió del País del Loira 
 La Roche-Vanneau, municipi francès al departament de la Costa d'Or 
 La Roche-Vineuse, municipi francès al departament de Saona i Loira 
 Baulme-la-Roche, municipi francès al departament de la Costa d'Or 
 Beaulieu-sous-la-Roche, municipi francès al departament de Vendée 
 Cantó de La Roche-Bernard, divisió administrativa francesa al departament de Morbihan 
 Cantó de La Roche-Derrien, divisió administrativa francesa al departament de Costes del Nord (regió de Bretanya)
 Cantó de La Roche-sur-Foron, cantó francès al districte de Bonneville (departament de l'Alta Savoia)
 Cantó de La Roche-sur-Yon-Nord, cantó francès al districte de La Roche-sur-Yon (departament de la Vendée)
 Cantó de La Roche-sur-Yon-Sud, cantó francès al districte de La Roche-sur-Yon (departament de la Vendée)
 Comtat de la Roche, jurisdicció feudal de Borgonya, centrada a la Roche-en-Montagne (Rigney).
 Comtat de la Roche (Lorena), jurisdicció feudal de la Baixa Lotaríngia 
 Chuffilly-Roche, municipi francès al departament de les Ardenes 
 Colroy-la-Roche municipi francès al departament del Baix Rin (regió d'Alsàcia)
 Comunitat de comunes de la Roche-aux-Fées, estructura intercomunal francesa 
 Districte de La Roche-sur-Yon, districtes del departament francès de la Vendée (regió del País del Loira)
 Neuviller-la-Roche, municipi francès al departament del Baix Rin (regió d'Alsàcia)
 Solignac-sous-Roche, municipi francès al departament de l'Alt Loira 
 Saint-Alban-de-Roche, municipi francès al departament de la Isèra 
 Saint-Amant-Roche-Savine, municipi francès al departament del Puèi Domat 
 Saint-Blaise-la-Roche, municipi francès al departament del Baix Rin (regió d'Alsàcia)
 Saint-Laurent-la-Roche, municipi francès al departament del Jura 
 Saint-Pierre-Roche, municipi francès al departament del Puèi Domat 
 Saint-Pierre-la-Roche, municipi francès al departament de l'Ardecha 
 Saint-Priest-la-Roche, municipi francès al departament del Loira 
 Biografies:
 Alain Roche (Brive-la-Gaillarde, 1967), futbolista francès que ocupava la posició de defensa 
 Édouard Roche (1820 -1883), astrònom francès 
 Kevin Roche (Dublín, 1922), arquitecte nord-americà d'origen irlandès 
 Nicolas Roche (Conflans-Sainte-Honorine, França, 1984), ciclista irlandès 
 Stephen Roche (Dundrum, 1959), ciclista irlandès 
 Miscel·lània:
 Batalla de la-Roche-aux-Moines, combat lliurat el 2 de juliol de 1214 prop de la moderna Savennières al Maine-et-Loire 
 Límit de Roche, distància a la qual un objecte que orbita un cos massiu mantenint la seua estructura únicament per la seva pròpia gravetat comença a desintegrar-se a causa de les forces de marea de l'objecte principal
 Lòbul de Roche, regió de l'espai al voltant d'una estrela en un sistema binari